desktop.ini — это файл конфигурации, который содержит данные настроек внешнего вида системной папки в ОС Microsoft Windows: значок, цвет текста, фоновый рисунок и т. д.

Файл desktop.ini, как и любой .ini-файл, структурно разделён на секции. Имена секций должны быть заключены в квадратные скобки. Каждая секция может содержать одну или несколько строк вида «ИмяПараметра=Значение».

Функциональность файла desktop.ini была сильно урезана в Windows XP с выходом SP1 и в Windows 2000 с выходом SP3. Изменения заключались в отмене поддержки HTML (файлы с расширением.htt). Это было связано с широким распространением вирусов, использующих уязвимости HTML.

Параметры 

Пример содержимого файла desktop.ini:

[.ShellClassInfo]
IconFile=install.ico
; install.ico - файл значка
IconIndex=0
; 0 - индекс значка, 0 - если файл содержит только 1 значок
InfoTip = "Описание папки"

[{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}]
;Лучше создать папку для размещения объектов и поставить атрибут скрытый
IconArea_Image=bkground.jpg
; bkground.jpg - фоновый рисунок
IconArea_Text=20123
; 20123 - цвет текста
[ExtShellFolderViews]
{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}={BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}

[{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}]
{5984FFE0-28D4-11CF-AE66-08002B2E1262}={5984FFE0-28D4-11CF-AE66-08002B2E1262}

При этом папка, в которой находится desktop.ini, должна иметь атрибут только чтение (команда attrib +r «имя папки») или системный (attrib +s «имя папки»); только тогда в ней корректно будут отображаться все настройки.

См. также 
 .ini
 autorun.inf
 oeminfo.ini

Ссылки 
 
 Файл Desktop.ini на oszone.ru

Примечания 

Компоненты Windows
Файлы конфигурации